John Pickering kan syfta på bland andra:

* John Pickering (1737–1805), amerikansk jurist och politiker
 John Pickering (1740–1811), amerikansk politiker
 John Pickering (1777–1846), amerikansk jurist och lingvist